Johann Adolph von Loß ist der Name folgender Personen:

* Johann Adolph von Loß (1690–1759), deutscher Hofbeamter, Politiker und Diplomat
 Johann Adolph von Loß (1731–1811), deutscher Politiker und Diplomat